Revelation Records — американский инди-лейбл, специализирующийся на хардкор-панке. Лейбл известен своей ролью в развитии американской хардкор-панк музыки. «Revelation Records» издал альбомы таких известных групп, как Youth of Today, Warzone, Sick of It All, Quicksand, Side By Side, Chain of Strength, Shelter и Judge.

Revelation Records сыграли значительную роль в создании и развитии звучания youth crew и нью-йоркского хардкора. Самыми коммерчески успешными альбомами, изданными лейблом за его историю, являются диски групп Gorilla Biscuits и Start Today, а также альбомы группы Inside Out — No Spiritual Surrender и In-Flight Program.

Лейбл Revelation Records был основан в 1987 году в Коннектикуте Рэйем Каппо и Джорданом Купером. Первым диском, изданным лейблом, стал альбом группы Warzone Lower East Side Crew. Затем вышел сборник New York Hardcore 1987: Together, в который вошли песни Youth of Today, Bold, Gorilla Biscuits, Sick of it All и Side By Side. В 1990 году штаб-квартира Revelation Records переместилась из Коннектикута в Калифорнию, где лейбл издал диски таких калифорнийских ансамблей, как Chain of Strength и No For an Answer.

Дискография 
 REV 001 — Warzone — Lower East Side Crew 7" EP (1987)
 REV 002 — New York City Hardcore: Together compilation 7" EP (1987)
 REV 003 — Sick of It All — self-titled 7" EP (1987)
 REV 004 — Gorilla Biscuits — self-titled 7" EP (1987)
 REV 005 — Side by Side — You're Only Young Once... 7" (1988)
 REV 006 — No For An Answer — You Laugh 7" EP (1988)
 REV 007 — New York City Hardcore: The Way It Is compilation CD (1988)
 переиздан в 1992.
 REV 008 — Youth of Today — Break Down The Walls LP (1988)
 REV 009 — Bold — Speak Out LP (1988)
 REV 010 — Chain of Strength — The One Thing That Still Holds True LP
 REV 011 — Bold — Looking Back LP (1989)
 REV 012 — Gorilla Biscuits — Start Today LP (1989)
 REV 013 — Slipknot — self-titled 7" EP (1989)
 REV 014 — Judge — New York Crew 7"(1989)
 REV 015 — Judge — Bringin' it Down 12"(1989)
 REV 016 — Shelter — Perfection of Desire 12" (1990)
 REV 017 — Youth of Today — self-titled 12" (1990)
 REV 018 — Quicksand — self-titled 7" EP (1990)
 REV 019 — Inside Out — No Spiritual Surrender 7" EP (1990)
 REV 020 — Judge — The Storm 7" EP (1990)
 REV 021 — Supertouch — The Earth is Flat 12" (1990)
 REV 020 — Burn — self-titled 7" (1990)
 REV 023 — Ray & Porcell — self-titled 7" (1991)
 REV 024 — Into Another — self-titled 12" (1991)
 REV 025 — Farside — Rochambeau 12" (1992)
 REV 027 — Iceburn — Hephaestus 12" (1993)
 REV 028 — Underdog — Demos 12" (1993)
 REV 029 — Statue — Filter The Infection 12" (1993)
 REV 030 — Mike Judge & Old Smoke — Sights 12" (1993)
 REV 029 — Orange 9mm — self-titled 12" (1994)
 REV 030 — Sense Field — Killed For Less 12" (1994)
 REV 031 — Farside — Rigged 12" (1994)
 REV 032 — Iceburn/Engine Kid — Split 12" (1994)
 REV 033 — Into Another — Ignaurus 12" (1994)
 REV 034 — Iceburn — Poetry of Fire 12" (1994)
 REV 035 — Sense Field — self-titled 12" (1994)
 REV 036 — Engine Kid — Angel Wings 12" (1995)
 REV 037 — Whirlpool — self-titled 12" (1995)
 REV 038 — Shades Apart — Save It 12" (1995)
 REV 039 — CIV — Set Your Goals 12" (1996)
 REV 040 — CIV — Can't Wait One More Minute 7" (1995)
 REV 041 — CIV — All Twisted 7" (1995)
 REV 042 — Into Another — Poison Fingers 7" (1995)
 REV 043 — Quicksand — Manic Compression 12" (1995)
 REV 044 — State of the Nation self-titled 12" (1995)
 REV 045 — Farside — self-titled 7" (1995)
 REV 046 — Sense Field — Building 12" (1996)
 REV 047 — Texas Is the Reason — self-titled 7" (1995)
 REV 048 — Into Another — Seemless 12" (1996)
 REV 049 — Iceburn Collective — Meditavolutions 12" (1996)
 REV 050 — In-Flight Program compilation CD (1997)
 REV 051 — Texas Is the Reason — Do You Know Who You Are? 12" (1997)
 REV 052 — Whirlpool — Liquid Glass 12" (1997)
 REV 053 — Good Riddance / Ignite — Split 12" (1997)
 REV 054 — Ignite — Past Our Means 12" (1997)
 REV 055 — CIV — Social Climber 12" (1997)
 REV 056 — Rage Against the Machine — People of the Sun (1997)
 REV 057 — Shades Apart — Seeing Things (1997)
 REV 058 — Kiss it Goodbye — She Loves Me, She Loves Me Not 12" (1997)
 REV 059 — Youth of Today - We're Not in This Alone (1997)
 REV 060 — Better Than A Thousand — Just One 12" (1997)
 REV 087 — Himsa — Ground Breaking Ceremony CD (Nov. 2nd, 1999)
 REV 097 — The Movielife — This Time Next Year CD (2000)
 REV 100 — Revelation 100: 15 Year Retrospective of Rare Recordings compilation CD
 REV 110 — Revelation Records 2004 Collection compilation CD (2004)
 REV 112 — Since By Man — We Sing the Body Electric CD/LP (2003)
 REV 115 — Shai Hulud — That Within Blood Ill-Tempered (2003)
 поднялась до № 39 на Billboard Independent Album chart.
 REV 126 — Curl Up And Die — «The One Above All, The End Of All That Is» (2005)
 REV 130 — Generations: A Hardcore Compilation compilation CD
 REV 131 — Elliott — «Photorecording»
 REV 132 — Since By Man — «Pictures From The Hotel Apocalypse»
 REV 133 — Twilight Transmission — «The Dance Of Destruction»
 REV 134 — Shook Ones — «Slaughter Of The Insole»
 REV 135 — Gracer — «Voices Travel»
 REV 136 — Sinking Ships — «Disconnecting»
 REV 137 — Shai Hulud — «A Profound Hatred of Man»
 REV 138 — Shai Hulud — «Hearts Once Nourished With Hope And Compassion»
 REV 139 — End of a Year — «Sincerely»
 REV 140 — Down to Nothing — «Higher Learning»
 REV 141 — Down to Nothing — «The Most»
 REV 142 — Shook Ones — «Facetious Folly»
 REV 143 — Sinking Ships — «Ten»
 REV 144 — Capital — «Homefront»
 REV 145 — Living Hell — «The Lost and the Damned»
 REV 146 — Down to Nothing — «Unbreakable»
 REV 147 — Mouthpiece — «Can’t Kill What’s Inside: The Complete Discography»

Примечания

Ссылки 
 Official site
 The Revelation Records discography
 The pressing history of most Revelation releases
 Revelation online music distribution.
 An Interview with Jordan Cooper

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1987 году
Лейблы звукозаписи США